Federbein steht für Begriffe aus der Fahrwerkstechnik von Fahrzeugen:
 MacPherson-Federbein, ein Bauteil der Radführung und Federung
 Feder-Dämpfer-Einheit, einen mit einer Schraubenfeder zusammengebauten Stoßdämpfer, als Federelement zum Beispiel an Motorradschwingen